Gurung bezeichnet
 Gurung, nepalesische Ethnie

Gurung ist der Familienname folgender Personen:
 Amber Gurung (1938–2016), nepalesischer Musiker, Komponist und Lyriker
 Anil Gurung (* 1988), nepalesischer Fußballspieler
 Biyay Gurung (* 1985), nepalesischer Fußballspieler
 Chandra Bahadur Gurung († 2015), nepalesischer Fußballfunktionär
 Chitra Bahadur Gurung (1970–2010), nepalesischer Schwimmer
 Hari Gurung (* 1992), bhutanischer Fußballtorhüter
 Heman Gurung (* 1996), nepalesischer Fußballspieler
 Jodha Gurung (* 1954), nepalesischer Leichtathlet
 Karun Gurung (* 1986), bhutanischer Fußballspieler
 Lok Bandhu Gurung (* 1985), nepalesischer Fußballspieler
 Man Bahadur Gurung (* 1993), bhutanischer Fußballspieler
 Mipham Yoezer Gurung (* 1999), bhutanischer Sprinter
 Nishma Gurung (* 1980), nepalesische Schwimmerin
 Prabal Gurung, nepalesisch-amerikanischer Modedesigner
 Prabhat Gurung (* 2004), nepalesischer Fußballspieler
 Punam Gurung (* 1992), nepalesische Badmintonspielerin
 Ram Prasad Gurung (* 1945), nepalesischer Boxer
 Yogesh Gurung, nepalesischer Fußballspieler